Полный список всех участников Гран-при 2017 — это сводная таблица результатов участников серии Гран-при сезона 2017/2018 по фигурному катанию.

Представительство 
В Гран-при этого сезона приняли участие фигуристы из Европы, Северной Америке, Азии и Австралии. Самое большое представительство было у фигуристов США.

Участники

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду 

 Ф — участник завоевал право на участие в финале.
 З — участник запасной в финале.
 Жирным выделены спортсмены принявшие участие в финале; курсивом выделены спортсмены завоевавшие право на финал, но участия там не принявший по ряду причин.

Ссылки 
 Grand Prix Standings Men 
 Grand Prix Standings Ladies 
 Grand Prix Standings Pairs 
 Grand Prix Standings Ice Dance 

2016 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2017/2018